3 miejscowości w Polsce: 
 Sierzchów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Bolimów 
 Sierzchów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria 
 Sierzchów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek

Zobacz też: Sierzchowo